Worton (Cassington) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Worton – jednostka osadnicza w stanie Maryland
 Worton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Worton (The Bartons) – civil parish w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Worton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)